Royaards ist der Familienname folgender Personen:

 Herman Johan Royaards (1794–1854), niederländischer reformierter Theologe und Kirchenhistoriker
 Hermann Royaards (1753–1825), niederländischer reformierter Theologe